Grandvaux puede referirse a:

Grandvaux, comuna francesa situada en Saona y Loira.

Grandvaux, comuna suiza situada en Vaud.